Miloš Jojić (Stara Pazova, 19 de março de 1992) é um futebolista sérvio que atua como meia. Atualmente, joga pelo Partizan.

Carreira 
Jojic começou a carreira no 1. FC Köln.

Ligações externas 
 

Futebolistas da Sérvia
Futebolistas do FK Partizan
Futebolistas do Borussia Dortmund
Futebolistas do 1. FC Köln
Jogadores da Seleção Sérvia de Futebol